Håsjö kan syfta på:

 Håsjö socken – en socken i Jämtland
 Håsjö landskommun – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1951
 Håsjö församling – en tidigare församling i Härnösands stift i Bräcke kommun –2002
 Håsjö gamla kyrka – en träkyrka i Hällesjö-Håsjö församling i Härnösands stift
 Håsjö nya kyrka – en kyrkobyggnad i Håsjö socken
 Håsjö distrikt – ett distrikt i Bräcke kommun och Jämtlands län 2016–
 Håsjö station – en järnvägsstation i Håsjö socken vid Valla

Se även
Håsjön